Název Kladivo na čarodějnice má více děl:

Malleus maleficarum – latinská kniha z roku 1486
Kladivo na čarodějnice (román) – historický román Václava Kaplického z roku 1963
Kladivo na čarodějnice (film) – film Otakara Vávry z roku 1969
Kladivo na čarodějnice 1986–1989 (album) – album české black metalové skupiny Törr z roku 1993